Ве́ра Степа́новна Ано́шина (27 мая 1935, дер. Безобразовка, Куйбышевский край — 11 апреля 2017, Пенза, Российская Федерация) — советская и российская певица, заслуженная артистка РСФСР (1984).

Биография 

Трудовая биография началась и проходила на фабриках «Творец рабочий» (в Сосновоборске) и «Маяк революции» (в Пензе). Окончила Пензенское музыкальное училище.

С 1957 г. — солистка Пензенского русского народного хора под руководством О. В. Гришина, с 1965 г. — солистка Пензенской филармонии.

В репертуаре певицы около 20 композиций пензенских авторов. Является первой исполнительницей популярных песен О. В. Гришина «18 лет» и «Милая роща» на слова М. П. Смирновой. 30 ноября 2012 г. в Пензенской филармонии с большим успехом состоялся сольный концерт-чествование Аношиной, в котором вновь прозвучали эти песни.

Похоронена на Новозападном кладбище г. Пензы.

Примечания

Литература 
 Покровский Ю. С песней в сердце // Пензенская правда, 17 марта 1982
 Пекный А. Зелёная поляна детства // Пензенская правда, 19 июля 1986
 Буяльская Л. Песня — судьба // Пензенские вести, 19 февраля 1992
 Савин О. М. Пенза музыкальная. — Пенза, 1994. — с. 15
 АНОШИНА Вера Степановна // Пензенская энциклопедия. / Пензенский гос. пед. ун-т; Гл. ред. К. Д. Вишневский. — : Большая Российская энциклопедия, 2001. — 756 с. — с. 22

Ссылки 
 Пензенская филармония.